Venice Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Venice Township (Illinois)
 Venice Township (Michigan)
 Venice Township (Ohio)